Super-G konkurrencen for herrer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 15. februar 2018 kl. 11:00 (lokal tid) på Jeongseon Alpine Centre.

Konkurrencen 
Skiløberne sendes af sted enkeltvis med ét gennemløb og de tre der passerer målstregen hurtigst tildeles medaljerne.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Super-G - Herrer